Philippikos ist der Familienname folgender Personen:

 Philippikos (Feldherr) († 614), oströmischer Feldherr
 Philippikos Bardanes († 713), byzantinischer Kaiser